Live Forever ():

Музыка

Альбомы 

  — шестой студийный альбом Мэтью Уэста, выпущенный 28 апреля 2015 года лейблом Sparrow Records совместно с Capitol Christian Music Group.
  — дебютный студийный альбом американского музыканта английского происхождения Bartees Strange.
  — четвёртый студийный альбом шведского музыканта Магнуса Карлссона.
 Live Forever: The Stanley Theatre, Pittsburgh, PA, September 23, 1980 — концертный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley & The Wailers, вышедший в 2011 году.
 Live Forever — третий микстейп американского исполнителя Lil Peep, выпущенный 2 декабря 2015 года.

Песни 

 «» — песня американской кантри-группы The Band Perry.
 «» — песня Магнуса Карлссона
 «Live Forever» — песня английской брит-поп-группы Oasis, написанная Ноэлем Галлахером.
 «» — песня английского певца Лиама Пейна.